Célestin Joseph Helman, (1863-1929) , céramiste belge
 Henri Helman, 1947- , réalisateur français
 Isidore Stanislas Helman (1743-1806), graveur français
 Josh Helman, (1986-), acteur australien
 Robert Helman (1910-1990), peintre français

Voir aussi 
 Hellman
 Hellmann
 Ellmann
 Ellman
 Elman

Patronyme germanique